Herkimer este un nume propriu, care se poate referi la,

Locuri 

 Fort Herkimer, fost fort militar, aflat în partea sudică a râuului Mohawk, din partea centrală a statului New York;
 Comitatul Herkimer, comitat al statului New York;
 Herkimer, un oraș de categoria târgurilor din comitatul omonim din statul ;
 Herkimer, un sat (conform originalului, village) de categoria târgurilor din comitatul Herkimer, statul New York;
 Herkimer, localitate din statul ;
  Herkimer Street, un drum de tip șoselei statale din Hamilton, provincia , Canada;

Oameni 

 Nicholas Herkimer (circa 1728 – 1777), general al miliției americanilor din timpul American Revolutionary War;
 Johan Host Herkimer (1732 – 1795, unul din cei mai activi loialiști imperiali (conform originalului, Empire Loyalist), frate a lui Nicholas Herkimer;
 John Herkimer (1773 – 1848), avocat american și politician din New York City.

Alte utilizări 

 Herkimer, personaj de ficțiune (un cap fără trup, întreținut artificial), din seriile de televiziune Special Unit 2;
 Diamantul Herkimer, un nume generic pentru un anumit tip de cristale de cuarț, descoperite originar în comitatul Herkimer, statul ;

Dezambiguizare
Nume de familie
Nume proprii